Guillem II de Provença-Avinyó, fill de Ratbold I i germà de Ratbold II de Provença.
 Guillem II de Provença-Arle, nebot de Ratbold I de Provença.